Андреас Джони Себастиан Андерссон (; ) — шведский футболист, вратарь клуба «Сундсвалль».

Клубная карьера 
Начал заниматься футболом в «Ердскене». В 2007 году перешёл в «Эльфсборг». В марте 2011 года на правах аренды перешёл в «Тролльхеттан». После трёх матчей, проведенных за клуб, «Эльфсборг» отозвал его из аренды в связи с травмой Йеспера Кристиансена. 10 июля 2012 года дебютировал за основной состав «жёлтых» в еврокубках, выйдя в стартовом составе на матч первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА с мальтийской «Флорианой». В феврале 2013 года на правах аренды до конца сезона отправился в «Юнгшиле».

В декабре 2013 года перешёл в «Сириус», подписав с клубом контракт, рассчитанный на два года. За два сезона в Суперэттане отыграл все матчи без замен, пропустив в них 61 мяч. В ноябре 2015 года подписал трёхлетнее соглашение с «Ефле». 10 апреля 2016 года в матче с «Юргорденом» дебютировал в чемпионате Швеции. Сезон 2017 года провёл на правах аренды в «Эстерсунде». Весной клуб дошёл до финала национального кубка. В финальной встрече с «Норрчёпингом» Андерссон остался в запасе, а его команда разгромила соперника со счётом 4:1 и завоевала трофей. По окончании аренды подписал с клубом полноценный контракт.

29 января 2019 года Андерссон пополнил ряды «Далькурда», выступающего в Суперэттане. Проведя 30 игр в течение сезона, он покинул клуб. 1 февраля 2020 года подписал трёхлетний контракт с «Сундсваллем». Вместе с клубом по итогам 2021 года занял вторую строчку в Суперэттане и завоевал право выступать в Алльсвенскане. Дебютировал за команду в чемпионате страны 3 апреля 2022 года в игре первого тура с «Сириусом». В матче пятого тура покинул поле на 29-й минуте, получив травму колена, в результате чего выбыл из строя на продолжительное время.

Достижения 
Эстерсунд:
 Обладатель Кубка Швеции: 2016/17

Сундсвалль:
 Серебряный призёр Суперэттана: 2021

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте fotbolltransfers.com

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Эльфсборг»
Игроки ФК «Тролльхеттан»
Игроки ФК «Юнгшиле»
Игроки ФК «Сириус»
Игроки ФК «Ефле»
Игроки ФК «Эстерсунд»
Игроки ФК «Далькурд»
Игроки ФК «Сундсвалль»